Herrarnas lagtävling i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2016 arrangerades mellan den 5 och 6 augusti 2016 på Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Rankningsomgången skedde den 5 augusti och var samma rankningsomgång som används för den individuella tävlingen. Kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen avgjordes den 6 augusti.

Medaljörer

|-
| width="200px" | Lag
| width="200px" colspan="2" |Kim Woo-jinKu Bon-chanLee Seung-yun
| width="200px" colspan="2" |Brady EllisonZach GarrettJake Kaminski
| width="200px" colspan="2" |Alec PottsRyan TyackTaylor Worth
|}

Rekord
Dessa var de rekord som gällde innan genomförandet av tävlingen.

Rankningsomgång med 72 pilar

Rankningsomgång
Rankningsomgången för herrarna avgjordes mellan 09:00 och 14:00 den 5 augusti 2016 (lokal tid).

Huvudtävling
Huvudtävlingen bestod av tolv lag med tre bågskyttar per lag i en utslagsturnering där de fyra bästa gick vidare till nästa steg. Vinnarna i semifinalerna möttes i en final om guldet, förlorarna i dito möttes om bronset.

Slutspel

Referenser

Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2016